Міхай-Браву () — комуна в Румунії, у повіті Джурджу.
 Міхай-Браву () — село в Румунії, у повіті Джурджу. Входить до складу комуни Міхай-Браву.
 Міхай-Браву () — комуна в Румунії, у повіті Тулча.
 Міхай-Браву () — село в Румунії, у повіті Тулча. Адміністративний центр комуни Міхай-Браву.
 Міхай-Браву () — село в Румунії, у повіті Бреїла. Входить до складу комуни Вікторія.
 Міхай-Браву () — село в Румунії, у повіті Біхор. Входить до складу комуни Рошіорі.